Okręty US Navy o nazwie USS  "Trumbull":

 Pierwszy "Trumble" był galerą o małym zanurzeniu zbudowaną na jeziorze Champlain w Skenesboro.
 Drugi "Trumbull" był jedną z pierwszych 13 fregat zatwierdzonych przez Kongres Kontynentalny 13 grudnia 1775
 Trzeci "Trumbull" był 18 działowym slupem wojennym będącym w służbie w latach 1800-1801.

Trumbull